Dragaš bezeichnet:
 den serbischen Namen von Dragash, einer Stadt und Verwaltungsbezirk im Süden des Kosovo

Dragaš ist der Familienname folgender Personen:
 Helena Dragaš (* um 1372–1450), byzantinische Kaiserin und Frau von Manuel II.
 Konstantin Dragaš († 1395), regionaler serbischer Fürst und Despot in der Region um Velbužd (Kyustendil)
 Miloš Dragaš (* 1990), serbischer Handballspieler
 Nemanja Dragaš (* 1992), serbischer Dichter